Globočica peut faire référence à:

 Globočica (Kačanik), localité du Kosovo
 Globočica (Dragaš), localité du Kosovo
 Globočica, Struga